Такмичење у скок мотком за жене на 9. Светском првенству у атлетици 2003. у Паризу одржано је 23. и 25. августа на стадиону Стад де Франс.

Титулу светске првакиње из 2001. у Едмонтону бранила је Стејси Драгила из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовала су 27 такмичарки из 18 земаља.

 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди 
Листа рекорда у скоку мотком пре почетка светског првенства 23. августа 2003. године.

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку мотком пре почетка првенства (23. августа 2003), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2003.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 23. августа 2003. године У 16:40. Такмичарке су биле подељене у две групе по 15 такмичарки. Квалификациону норму за пласман у финале од 4,40 коју су прескочиле 7 (КВ) такмичарки, а осталих 6 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 25. августа 2003. године у 18:30.,,

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. на сајту WA
 Резултати у скоку мотком на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном